Golden Beach (engl. „Goldstrand“) ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Golden Beach (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Golden Beach (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Golden Beach (Australien), Ort in Victoria, Australien
 Golden Beach (Indien), Strand am Golf von Bengalen, Indien
 Golden Beach (Hongkong), Strand in Hongkong
 Golden Beach (Zypern), Strand in Nordzypern